Martinice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Martinice, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín 
Martinice, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina 
Martinice u Onšova, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina 
Martinice v Krkonoších, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec